Bedrijf
 Van der Elst & Matthes, Nederlands chemiebedrijf

Familie
 Van der Elst, Belgische adellijke familie
 Van der Elst, Nederlands patriciërsgeslacht

Personen met de achternaam Van der/Der Elst, Vander Elst of Vanderelst
 André van der Elst, Nederlands politicus
 Anselme Vander Elst, Belgisch ondernemer en politicus
 Claes van der Elst, Zuid-Nederlands geestelijke
 Elise Vanderelst, Belgisch atlete
 François Van der Elst, Belgisch voetballer
 Franky Van der Elst, Belgisch voetballer en voetbalcoach
 Frans Van der Elst, Belgisch advocaat en politicus
 Hans Vander Elst, Belgisch voetbalcoach
 Hendrik Frederik van der Elst, Nederlands politicus
 Jan-Baptist Vanderelst, Belgisch politicus
 Joël Vander Elst, Belgisch politicus
 Joseph van der Elst, Belgisch diplomaat en kunstverzamelaar
 Leo Van Der Elst, Belgisch voetballer en voetbalcoach
 Léon van der Elst, Belgisch ambtenaar
 Neel van der Elst, Nederlands zangeres
 André Van der Elst (stripauteur), ook wel bekend als Walli, Belgisch stripauteur

Zie ook 
 Elst (doorverwijspagina)

Nederlandse of Vlaamse achternaam